Joseph Balmer ist der Name folgender Personen:

* Joseph Balmer (Maler) (1828–1918), Schweizer Maler
 Joseph Balmer (Historiker) (1914–2006), Schweizer Historiker